Grand Port United Mahébourg é um clube de futebol da Maurícia. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2006-07.

Clubes de futebol da Maurícia